Mark Hartigan (né le  à Fort St. John au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Mark Hartigan commence sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2001 avec les Thrashers d'Atlanta où il jouera qu'une saison avant de rejoindre les Blue Jackets de Columbus. 
Lors de la saison 2006-2007 il signe avec les Ducks d'Anaheim avec qui il gagne la coupe Stanley.
En 2007 il s'engage avec les Red Wings de Détroit et remporte une nouvelle coupe Stanley mais son nom ne peut être inscrit sur la coupe n'ayant pas joué le nombre de matchs nécessaire dans la saison.
En 2008, il signe au Dinamo Riga dans la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||St. Cloud State ||NCAA ||37||22||20||42||24|| - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 ||St. Cloud State ||NCAA ||40||27||21||48||20|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 ||St. Cloud State ||NCAA ||42||37||38||75||42|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||2||0||0||0||2|| - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 ||Wolves de Chicago ||LAH ||55||15||31||46||43||9||1||2||3||10
|-
|2002-2003||Thrashers d'Atlanta ||LNH||23||5||2||7||6|| - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||69||23||23||46||86||7||1||4||5||8
|-
|2003-2004||Blue Jackets de Columbus ||LNH||9||1||3||4||6|| - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||69||31||28||59||105|| - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||49||34||41||75||48||6||1||2||3||33
|-
|2005-2006||Blue Jackets de Columbus ||LNH||33||9||3||12||22|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||34||19||13||32||51|| - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2"|2006-2007||Blue Jackets de Columbus ||LNH||6||1||2||3||2|| - || - || - || - || -
|-
||Ducks d'Anaheim ||LNH||6||0||0||0||4||1||0||0||0||0
|-
|2006-2007 ||Pirates de Portland ||LAH ||25||9||16||25||20|| - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||48 ||23 ||19 ||42 ||76 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||23 ||3 ||1 ||4 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Dinamo Riga ||KHL || 55|| 20|| 17|| 37|| 115|| 3|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
|2009-2010|| HK CSKA Moscou|| KHL || 48|| 8|| 14|| 22|| 56|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 45|| 16|| 8|| 24|| 52|| 9|| 3|| 6|| 9|| 12
|-
|2011-2012|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 15|| 2|| 3|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC || Elitserien || 25|| 5|| 3|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

|102||19||11||30||58||5||0||1||1||4

Références 

Naissance en octobre 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Dinamo Riga
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Linköpings HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché